El término Fourques puede referirse a:

Fourques, comuna francesa situada en Pirineos Orientales.
Fourques, comuna francesa situada en Gard.